Села:
 Морозівщина — Полтавська область, Великобагачанський район
 Морозівщина — Полтавська область, Гадяцький район